Grizzly Adams Wolfsburg, EHC Wolfsburg, är en tysk ishockeyklubb som spelar i DEL. Hemmamatcherna spelas i Eisarena Wolfsburg, i Wolfsburg.

Externa länkar
Klubbens officiella hemsida 

Ishockeyklubbar i Tyskland
Wolfsburg
Sportklubbar i Niedersachsen